Служба безпеки ОУН (б) (СБ ОУН)
 Студентське Братство
 СБ — , АНТ-40